Сен-Бриё:

 Сен-Бриё — коммуна и город на северо-западе Франции.
 Сен-Бриё  — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бретань.

Составные названия:
 Сен-Бриё-1 (кантон)
 Сен-Бриё-2 (кантон)
 упразднённые кантоны:
 Сен-Бриё-Нор
 Сен-Бриё-Сюд
 Сен-Бриё-Уэст